Ricky Martin puede referirse a:

 Ricky Martin (1971-), cantante puertorriqueño.
Álbumes
 Ricky Martin (álbum de 1991), el álbum debut como solista publicado en 1991.
 Ricky Martin (álbum de 1999), el quinto álbum publicado en 1999.
 Ricky Martin 17, el décimo tercer álbum publicado en 2008.